De Turkse naam voor de rivier de Strymon in Zuid-Europa.
 Karasu (district), een district in Turkije
 Karasu (rivier), rivier in Japan
 Karasu (walvis), walvissoort